geografia:
 Mount Everest – najwyższy szczyt Ziemi
 Everest – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Brown w Stanach Zjednoczonych
 Everest (ang. Everest Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass w Stanach Zjednoczonych

geodezja:
 George Everest (1790–1866) – główny geodeta Indii

kinematografia:
 Everest (niem. Everest - Gipfel ohne Gnade; węg. Everest - A remény csúcsa) – film dokumentalny z 1998 roku, reż. Greg MacGillivray, Stephen Judson i David Breashears
 Everest – film przygodowy, dreszczowiec z 2015 roku, reż. Baltasar Kormákur
 Everest – Poza krańcem świata (Beyond the Edge) – film dokumentalny z 2013 roku, zdj. Richard Bluck, reż. Leanne Pooley

inne:
 CD Everest – ekwadorski klub piłkarski
 Everest – dawna nazwa programu komputerowego Aida64

Zobacz też